Појам Ро може да се односи на:

Ро (слово), 17. је слово модерног грчког алфабета
 Ро (Милано)
Ро (Ферара), је насеље у Италији у округу Ферара, региону Емилија-Ромања
Ро фактор, је прокариотски протеин који учествује у терминацији транскрипције